Квінт Фульвій Флакк (, д/н — 205 до н. е.) — військовий та політичний діяч Римської республіки.
 Луцій Валерій Флакк (, д/н — 180 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Фульвій Флакк (, д/н — після 135 до н. е.) — військовий діяч Римської республіки.
 Луцій Септимій Флакк (*Lucius Septimius Flaccus, д/н —після 183) — державний діяч часів Римської імперії.
 Марк Фульвій Флакк (, * бл. 168 р. до н. е. — † 121 р. до н. е.) — римський полководець і державний діяч II ст. до н. е.
 Гай Норбан Флакк (, д/н — після 25 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Квінт Горацій Флакк (; 8 грудня 65 до н. е.— 27 листопада 8 до н. е.) — поет «золотого віку» римської літератури.
 Квінт Фульвій Флакк (, д/н — 172 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Персій Флакк (4 грудня 34 — 26 листопада 62) — відомий давньоримський поет, майстер сатири.
 Марк Фульвій Флакк (, прибл. 315 до н. е. — після 246 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Марк Веррій Флакк (* 55 рік до н. е. — † 20 рік н. е.) — видатний представник антикварного напрямку у прозі, історик, граматик, філолог.
 Луцій Валерій Флакк (, д/н —85 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Валерій Флакк Вале́рій Флакк () — римський поет, наслідувач Вергілія.